Токси има више значења:

 Токси (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Токси (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику